Ohff ist der Familienname von:

 Heinz Ohff (1922–2006), deutscher Kritiker, Journalist und Autor
 Kurt Ohff (1906–1969), deutscher Politiker